Dschraschen (armenisch ) ist der Name folgender Dörfer in Armenien:
 Dschraschen (Ararat), in der Provinz Ararat
 Dschraschen (Armawir), in der Provinz Armawir
 Dschraschen (Lori), in der Provinz Lori